Евге́ний Ме́льник:
 Мельник, Евгений Алексеевич (род. 1954) — мэр города Переславль-Залесский, казачий генерал.
 Мельник, Евгений Иванович (род. 1956) — народный депутат Украины от ВО «Свобода».